СМ або см — абревіатура, яка має багато значень.

СМ 
 СМ — синдром
 СМ — системна магістраль
 СМ — Секретні матеріали
 СМ — Стандартна модель
 СМ — Союз молоді

СМ — машини та механізми 
 СМ — самохідна машина
 СМ — снегоприбиральна машина
 СМ — сталеструменева машина
 СМ — стикувальний модуль
 СМ — схема-мікромодуль
 СМ — спеціальне машинобудування

Інші значення 
 ГТ-СМ
 СМ ЕОМ
 СМ-Ліга
 СМ Панк

См, см. 
 см — сантиметр
 См — Книга Самуїла чи пророк Самуїл. Див. також скорочення в Біблії.
 См — сіменс

Див. також 
 SM / Sm / Cm